Con il nome Pietro di Castiglia sono conosciuti i seguenti personaggi:
Pietro I di Castiglia (1334-1369), figlio di Alfonso XI di Castiglia e re di Castiglia;
Pietro di Castiglia (1260-1283) figlio di Alfonso X di Castiglia;
Pietro di Castiglia (1290-1319), figlio di Sancho IV di Castiglia;
Pietro Alfonso di Castiglia (1330-1338), figlio naturale di Alfonso XI di Castiglia e signore di Aguilar;
Pietro di Castiglia (1345-1359), figlio naturale di Alfonso XI di Castiglia e signore di Aguilar;
Pietro di Castiglia (?-1471), nipote di Pietro I di Castiglia e vescovo di Osma e Palencia.